Malie (heraldiek), een heraldisch figuur
 Malie (spel), een balspel
 Malie (veter), het smalle uiteinde van een veter
 Een onderdeel van een maliënkolder